JIO – codice aeroportuale IATA dell'Ontario International Heliport, Ontario, Stati Uniti
 Jio, un'azienda indiana di telecomunicazioni e servizi 4G, di proprietà di Reliance Industries Limited